Die Fußball-Verbandsliga Bremen 1979/80 war die einunddreißigste Saison der höchsten Amateurklasse des Bremer Fußball-Verbandes. Meister wurde der SFL Bremerhaven, der als Aufsteiger aus der Landesliga an der Meisterschaft teilnahm. Bei einem Punkteverhältnis von 51:9 und einem Torverhältnis von 82:37 gelang zwar die Meisterschaft. In der Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord konnte der SFL sich aber nicht durchsetzen.

Es war die erste Bremer Meisterschaft für den SFL Bremerhaven.

Abschlusstabelle 

(N) Aufsteiger

Aufstieg und Deutsche Amateurmeisterschaft 
In der Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord konnte sich der SFL Bremerhaven nicht durchsetzen. Den Weg in die Oberliga traten der Lüneburger SK (Niedersachsen) und der Hummelsbütteler SV (Hamburg) an. Aus der Oberliga stieg der Blumenthaler SV in die Verbandsliga Bremen ab.

Für die Amateurmeisterschaft konnte sich in diesem Jahr erneut kein Bremer Verein qualifizieren.

Einzelnachweise 

1979
Fußballsaison 1979/80